Taguatinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taguatinga (kommunhuvudort), Tocantins, 
 Taguatinga (kommun), Tocantins, 

Robotskapade Brasilienförgreningar